Rhyacodrilus är ett släkte av ringmaskar. Rhyacodrilus ingår i familjen glattmaskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Glattmaskar
Rhyacodrilus